Reeds ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reeds (Illinois)
 Reeds (Maine)
 Reeds (Missouri)
 Reeds (Ohio)
 Reeds (Virginia)
 Reeds Beach (New Jersey)
 Reeds Corner (Massachusetts)
 Reeds Corners (Pennsylvania)
 Reeds Crossing (Kentucky)
 Reeds Crossroads (North Carolina)
 Reeds Ferry (New Hampshire)
 Reeds Furnace (Pennsylvania)
 Reeds Gap (Pennsylvania)
 Reeds Mill (Ohio)
 Reeds Spring (Missouri)
 Reeds Station (Illinois)

Reeds ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Reeds (1960–2015), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär